Zkratka FG může znamenat:

fg 
 fg – příkaz řízení úloh v Unixu

Externí odkazy